Brumbach ist ein Familienname:
 Katharina Brumbach (* 6. Mai 1884, † 21. Januar 1952), Künstlerin
 Stefan Brumbach, Zirkusdirektor des gleichnamigen Zirkusses

Brumbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Brumbach (Schöllnach), Einöde des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Brumbach (Zachenberg), Einöde der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Brumbach (Wüstung), Wüstung und Forsthaus bei Wippra, Stadt Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Gewässer:
 Brumbach oder eher Brummbach (Wern), linker Zufluss der Wern in Mühlhausen, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Brumbach (Wipper) oder Brombach, rechter Zufluss der Wipper bei Friesdorf, Stadt Mansfeld, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Brombach
 Brummbach